Deroy est un patronyme qui peut faire référence aux personnalités suivantes :

 Émile Deroy (1820-1846), peintre français.
 Bernard Erasme Deroy (1743-1812), militaire bavarois.
 Isidore Laurent Deroy (1797-1886), artiste français.
 Auguste Victor Deroy (1823-1906), artiste français.
 Henri Deroy (1900-1979), financier et politicien français.
 Louis Deroy, linguiste belge né en 1921.